Quist ist der Familienname folgender Personen:

 Adrian Quist (1913–1991), australischer Tennisspieler
 Anne-Marie Quist (* 1957), niederländische Ruderin
 Buster Quist (* 1936), US-amerikanischer Speerwerfer
 Carl Lund-Quist (1908–1965), US-amerikanischer lutherischer Theologe schwedischer Abstammung
 Denis Quist (* 1981), deutscher Rapper
 Emmanuel Charles Quist (1880–1959), Jurist und Politiker in der britischen Kolonie Goldküste
 Laetitia Quist (* 2001), deutsche Handballspielerin
 Rasmus Quist (* 1980), dänischer Ruderer

Quist bezeichnet kurz
 F. W. Quist, eine ehemalige Metallwarenfabrik

Siehe auch:
 Kvist